Сен-Марсо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Сен-Марсо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни